Die Communauté d’agglomération de la Baie de Somme ist ein französischer Gemeindeverband mit der Rechtsform einer Communauté d’agglomération im Département Somme in der Region Hauts-de-France. Sie wurde am 1. Januar 2017 gegründet und umfasst 43 Gemeinden. Der Verwaltungssitz befindet sich in der Stadt Abbeville.

Historische Entwicklung 
Der Gemeindeverband entstand mit Wirkung vom 1. Januar 2017 durch die Fusion der Vorgängerorganisationen
 Communauté de communes de l’Abbevillois,
 Communauté de communes de la Baie de Somme Sud und
 Communauté de communes de la Région d’Hallencourt.

Mit Wirkung vom 1. Januar 2018 verließ die Gemeinde Allery den hiesigen Verband und schloss sich der Communauté de communes Somme Sud-Ouest an.

Mitgliedsgemeinden

Quellen 

Baie de Somme
Département Somme
Gegründet 2017